Филантропены (), женская форма — Филантропена (Φιλανθρωπηνή) — аристократическая семья Византийской империи, возникшая в середине XIII века. Её представители занимали высшие военные и гражданские должности вплоть до гибели этого государства.

Происхождение названия 
Своим именем род был обязан константинопольскому монастырю Христа Филантропена. Некоторые её представители использовали двойную фамилию Дука Филантропен, и могли представлять собой различные ветви династии.

Первым известным представителем династии был Алексей Дука Филантропен, в 1255 году ставший командиром Охрида. Это же имя носил адмирал, достигший титула протостратора и великого дуки. Его дочь Мария стала женой Михаила Тарханеита. Их вторым сыном был пинкерн Алексей Филантропен, прославившийся в сражениях против турок, и попытавшийся в 1295 году свергнуть императора Андроника II Палеолога. В 1320-х годах его помиловали, и он упоминается вплоть до 1334 года. Михаил Дука Филантропен был дядей Андроника II и эпи тес трапезесом, и упоминается в 1286—1304 годах, когда был направлен защищать город Магнесия у Сипила от турок.

Представительницы династии упоминаются весьма кратко: Феодора Дукиня Филантропена стала супругой Иоанна Комнина Акрополита (возможного сына Георгия Акрополита). Помимо неё, упоминаются Ирина Комнина Дукиня Филантропена Кантакузина (умерла 8 августа 1292 года) и Ирина Комнина Филантропена Дукиня (погибшая 7 сентября 1303 года)

В XIV веке друнгарий Иоанн Филантропен упоминается в синодальном решении 1324 года. а в 1346 году упомянут Георгий Дука Филантропен, бывший правителем острова Лемнос. Великий стратопедарх Михаил Филантропен являлся кузеном Иоанна V Палеолога, Алексей Ангел Филантропен и Мануил Ангел Филантропен были правителями Фессалии, и владели титулом кесарь.

В XV веке влиятельнейшими представителями семейства были Георгий Дука Филантропен — месазон императора Иоанна VIII Палеолога, и Алексей Ласкарис Филантропен, великий стратопедарх, правитель города Патры в 1445 году и друг Виссариона Никейского.

Примечания

Sources